Hrvatska:
 Donje Taborište (Glina), gradsko naselje Gline
 Donje Taborište (Slunj), gradsko naselje Slunja